Franciaország
Pargny, település Franciaországban, Somme megyében
Pargny-les-Bois, település Franciaországban, Aisne megyében
Pargny-la-Dhuys, település Franciaországban, Aisne megyében
Pargny-Filain, település Franciaországban, Aisne megyében
Pargny-sous-Mureau, település Franciaországban, Vosges megyében
Pargny-lès-Reims, település Franciaországban, Marne megyében
Pargny-sur-Saulx, település Franciaországban, Vosges megyében